Ел Камалотито има више значења:

 Ел Камалотито (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Камалотито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику